Лечень () — село в Румунії, у повіті Телеорман. Входить до складу комуни Орбяска.
 Лечень () — село в Румунії, у повіті Арджеш. Адміністративно підпорядковується місту Костешть.